Хумэнь (虎门) — китайский топоним

 Хумэнь — китайское название русла Бокка-Тигрис реки Чжуцзян (провинция Гуандун)
 Хумэнь — город на территории городского округа Дунгуань (провинция Гуандун)
 Хумэнь — мостовой переход через реку Чжуцзян (провинция Гуандун)